Николай Николаевич Головин:
 Головин, Николай Николаевич (1875—1944) — русский военачальник, генерал, военный историк и исследователь военного дела.
 Головин, Николай Николаевич (1756—1821) — действительный тайный советник, член Государственного Совета Российской империи, обер-шенк.